Сысола — название рек в России.

 Сысола — река в Кировской области и Республике Коми, приток Вычегды.
 Сысола — река в Пермском крае и Кировской области, приток Порыша.